

Plaatsnamen
La Couronne, een gemeente in het Franse departement Charente
Grand-Couronne, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime
Petit-Couronne, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime

Overige
Kanton Grand-Couronne, een kanton van het departement Seine-Maritime
Couronne Lochoise, een Franse kaas
La Couronne (schip), een voormalig schip van de Franse marine